Ца́дек (Zadek) — еврейская фамилия:
 Цадек, Игнац (старший) (1858—1931) — немецкий врач и политик, социал-демократ.
 Цадек, Игнац (младший) (1887—1959) — немецкий врач и политик, сын Игнаца Цадека-старшего.
 Цадек, Петер (1926—2009) — немецкий режиссёр.